Eintracht Braunschweig (celým názvem: Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e.V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Braunschweig v Dolním Sasku. Založen byl 12. prosince 1895 pod názvem FuCC Eintracht 1895. Svůj současný název nese od roku 1949. Od sezóny 2021/22 působí ve 3. lize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Eintracht-Stadion s kapacitou 23 325 diváků.

Eintracht patřil k zakládajícím členům Bundesligy v roce 1963. Roku 1967 získal titul německého mistra. V následující sezóně se probojoval do čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí, což je největší mezinárodní úspěch klubu. V minulosti v klubu působili známí fotbalisté jako držitel Zlatého míče Igor Belanov či Paul Breitner.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl pozemního hokeje, ledního hokeje, lehké atletiky a plavání.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1895 – FuCC Eintracht 1895 Braunschweig (Fußball- und Cricket Club Eintracht 1895 Braunschweig)
 1906 – FC Eintracht 1895 (Fußballclub Eintracht von 1895 e. V.)
 1920 – SV Eintracht Braunschweig (Sportverein Eintracht Braunschweig)
 1945 – TSV Braunschweig (Turn- und Sportverein Braunschweig)
 1949 – Braunschweiger TSV Eintracht 1895 (Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895)

Získané trofeje 
 Fußballmeisterschaft / Bundesliga ( 1× )
 1966/67
 Norddeutsche Fußballmeisterschaft ( 2× )
 1907/08, 1912/13
 Gauliga Südhannover-Braunschweig ( 2× )
 1942/43, 1943/44
 Niedersachsenpokal ( 2× )
 2003/04, 2010/11

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1939: Gauliga Niedersachsen
 1939–1942: Gauliga Niedersachsen-Süd
 1942–1944: Gauliga Südhannover-Braunschweig
 1947–1952: Fußball-Oberliga Nord
 1952–1953: Amateuroberliga Niedersachsen Ost
 1953–1963: Fußball-Oberliga Nord
 1963–1973: Fußball-Bundesliga
 1973–1974: Fußball-Regionalliga Nord
 1974–1980: Fußball-Bundesliga
 1980–1981: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1981–1985: Fußball-Bundesliga
 1985–1987: 2. Fußball-Bundesliga
 1987–1988: Fußball-Oberliga Nord
 1988–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1992–1993: 2. Fußball-Bundesliga
 1993–1994: Fußball-Oberliga Nord
 1994–2002: Fußball-Regionalliga Nord
 2002–2003: 2. Fußball-Bundesliga
 2003–2005: Fußball-Regionalliga Nord
 2005–2007: 2. Fußball-Bundesliga
 2007–2008: Fußball-Regionalliga Nord
 2008–2011: 3. Fußball-Liga
 2011–2013: 2. Fußball-Bundesliga
 2013–2014: Fußball-Bundesliga
 2014–2018: 2. Fußball-Bundesliga
 2018– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Eintracht Braunschweig II 
Eintracht Braunschweig II, dříve znám také pod názvem Eintracht Braunschweig Amateure, je rezervním týmem Braunschweigu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1955/56, kdy se v Amateuroberlize Niedersachsen (tehdejší 2. nejvyšší soutěž) umístil na 1. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1954–1963: Amateuroberliga Niedersachsen Ost
 1963–1964: Amateurliga Niedersachsen Ost
 1964–1974: Amateurliga Niedersachsen
 1974–1975: Verbandsliga Niedersachsen
 1975–1979: Fußball-Oberliga Nord
 1979–1983: Verbandsliga Niedersachsen
 1983–1984: Fußball-Oberliga Nord
 1984–1985: Verbandsliga Niedersachsen
 1985–1987: Fußball-Oberliga Nord
 1988–1993: Verbandsliga Niedersachsen
 1993–1994: Bezirksoberliga Braunschweig
 1994–2002: Verbandsliga Niedersachsen Ost
 2002–2004: Fußball-Oberliga Nord Niedersachsen/Bremen
 2004–2005: Verbandsliga Niedersachsen Ost
 2005–2008: Fußball-Oberliga Nord
 2008–2010: Fußball-Oberliga Niedersachsen Ost
 2010–2011: Fußball-Regionalliga Nord
 2011–2013: Fußball-Oberliga Niedersachsen
 2013–2018: Fußball-Regionalliga Nord
 2018– : Fußball-Oberliga Niedersachsen

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2017/18: Z důvodu sestupu prvního mužstva do třetí nejvyšší soutěže byla rezerva přeřazena do Oberligy (5. nejvyšší soutěž).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1895
Sport v Braunschweigu
Sportovní kluby v Dolním Sasku